Miejscowości w USA:
 Rincon – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Effingham
 Rincon – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 Rincon – miasto na wyspie Bonaire (terytorium zamorskie Holandii)